Heidi Hautala – politica finlandese
 Kristina Hautala – cantante finlandese
 Tiia Hautala – ex eptatleta finlandese